Daedalochila scintilla är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och Leslie Raymond Hubricht 1962.  Daedalochila scintilla ingår i släktet Daedalochila och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
scintilla